Брудово — название населённых пунктов.

Россия 
 Брудово — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Брудово — деревня в Порховском районе Псковской области.